Turner County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Turner County (Georgie) – okres státu Georgie
 Turner County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota